Totora kan syfta på följande:
 Totora, en sorts peruansk och boliviansk vassbåt

Geografi

Bolivia 

 Totoral (ort i Bolivia), Oruro, 
 Totora (ort i Bolivia, La Paz), 
 Totora, Cochabamba, ort, 
 Provincia Carrasco, provins, Cochabamba,

Colombia 

 Totoró (ort), Cauca, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar